Троснянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Троснянское сельское поселение — входит в Жуковский район

Орловская область
 Троснянское сельское поселение — входит в Троснянский район